Evocation:  — шведская дэт-метал-группа.
  — метал-группа из Гонконга.
 Evocation I – The Arcane Dominion — акустический альбом метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2009 году.
  — сборник Eluveitie, выпущенный в 2009 году.
 Evocation II – Pantheon — акустический альбом метал-группы Eluveitie, выпущенный в 2017 году.
 «» () — симфоническая поэма Альбера Русселя.

См. также